Abdank bezeichnet:

 eine polnische Wappengemeinschaft, siehe Abdank (Wappengemeinschaft)
 einen aufgelassenen Ort in der tschechischen Gemeinde Kienberg im Bezirk Böhmisch Krumau, siehe Adámky

Abdank ist der Name folgender Personen:
 Paul Franz Abdank († 1765), österreichischer Stukkateur